Александра Гридасова:
 Гридасова, Александра Романовна (1915—1982) — начальница Магаданского исправительно-трудового лагеря.
 Гридасова, Александра Сергеевна (род. 1995) — украинская спортсменка, художественная гимнастка.